Uruétaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Uruétaro, Guanajuato, ort, Salamanca, 
 Uruétaro, Michoacán de Ocampo, ort, Tarímbaro,